8001 Ramsden – asteroide della fascia principale

Persone 

 Jesse Ramsden – ottico inglese
 Simon Ramsden – calciatore inglese